Lahiji () ist der Name von:

 Abd al-Razzaq Lahiji (gest. 1662), persischer Theologe und Philosoph
 Hazin Lahiji (1692–1766), Dichter
 Shahla Lahiji (* 1942), iranische Schriftstellerin, Verlegerin, Übersetzerin und Frauenrechtsaktivistin 
 Sharif Lahiji (17. Jhd.), Exeget, Autor des Tafsir-i Sharif-i Lahiji

fa:لاهیجی